Malaga bzw. Málaga ist der Name

von Personen
 Clorinda Málaga de Prado (1905–1993), peruanische First Lady, zweite Ehefrau des Präsidenten Manuel Prado
 einer spanischen Adelsfamilie

von Orten
 Abra Málaga, ein 4200 Meter Pass in der Nähe von Malagachico und Boteayoc im Süden Perus
 Provinz Málaga, einer spanischen Provinz
 Málaga, einer Stadt in Spanien
 Málaga (Papua-Neuguinea), eines Ortes an der Küste der Provinz Madang auf Papua-Neuguinea
 Málaga (Kolumbien), einer Gemeinde in Santander in Kolumbien
 Río Málaga, kleiner Fluss, der in der Provinz Chapare in Bolivien in den Río Chapare fließt.
 ein Vorort von Perth im Bundesstaat Western Australia
 in den Vereinigten Staaten:
 Malaga (Kalifornien)
 Malaga (Kentucky)
 Malaga (New Jersey)
 Malaga (New Mexico)
 Malaga (Ohio)
 Malaga (Washington)

sowie von
 Málaga (Gerichtsbezirk), Gerichtsbezirk in Spanien
 Malaga (Speiseeis), einer Speiseeis-Geschmacksrichtung
 Málaga-Wein, eines Dessertweins
 Malaga-V3, eines Systems zur Materialflussplanung
 Seat Malaga, eines Automodells von Seat
 Villa Malaga  in Lenzburg, Schweiz

Siehe auch: